Крес — фамилия и топоним.

Персоны 
 Геза де Крес (1882—1959) — венгерско-канадский скрипач и музыкальный педагог.
 Феликс Крес (1966—2022) — польский писатель.

Топонимы 
 Крес — коммуна во Франции, департамент Дордонь
 Крес — коммуна во Франции, департамент Ло
 Крес-Мепьё — коммуна во Франции, департамент Изер

См. также 
 Кресс